HMS Leviathan ist der Name folgender Schiffe:

 Northumberland (1750), ein Linienschiff, 1777 in Leviathan umbenannt, 1780 gesunken
 HMS Leviathan (1790), ein Linienschiff 3. Klasse, 1848 abgewrackt
 HMS Leviathan (1901), ein Panzerkreuzer der Drake-Klasse, 1920 abgewrackt
 HMS Leviathan (1945), ein nicht fertiggestellter Flugzeugträger der Majestic-Klasse